Pöyrynsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöyrynsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pöyrynsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Pöyrynsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar